Гайич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гайич, Драган (род. 1984) — словенский гандболист, выступающий за клуб Веспрем и сборную Словении.
 Гайич, Никола (род. 1998) — сербский футболист, нападающий.

См. также 
 Гаич
 Гайч